Ехидо лас Палмас има више значења:

 Ехидо лас Палмас (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ехидо лас Палмас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику